Mit Adjunktion (von  Anknüpfung, Hinzufügung) werden in der Mathematik bezeichnet:

 in der Algebra die Hinzufügung von Elementen zu einem Ring oder Körper, siehe Adjunktion (Algebra)
 in der Ringtheorie die Erweiterung eines Rings um ein Einselement, siehe Adjunktion (Einselement)
 in der Kategorientheorie zueinander adjungierte Funktoren, siehe Adjunktion (Kategorientheorie)
 In der Aussagenlogik eine einschließende Oder-Verknüpfung, siehe Disjunktion

Mit adjungiert wird bezeichnet:

 in der linearen Algebra eine komplex konjugierte und transponierte Matrix, siehe adjungierte Matrix
 in der Funktionalanalysis die Verallgemeinerung auf lineare Operatoren, siehe adjungierter Operator
 in der Theorie der Lie-Gruppen bzw. algebraischen Gruppen die adjungierte Darstellung
 in der Theorie der linearen gewöhnlichen Differentialgleichungen die adjungierte Differentialgleichung

Zu Adjunktion in der Linguistik siehe Adjunkt (Syntax).